Sona puede referirse a:

Soná, distrito de la República de Panamá.
Soná, ciudad de la República de Panamá.
Sona, localidad italiana de la provincia de Verona.
Sona (idioma internacional), lengua internacional auxiliar creada en 1935.
Sona, nombre ficticio de una prisión utilizada en la tercera temporada de Prison Break.
Sona, nombre de un personaje del popular juego League of Legends.